Thélène ist der Familienname folgender Personen:
 Catherine Colliot-Thélène (* 1950), französische Philosophin
 Jean-Louis Colliot-Thélène (* 1947), französischer Mathematiker